Saint-Léger-aux-Bois puede referirse a: 

 Saint-Léger-aux-Bois, comuna francesa situada en Oise.
 Saint-Léger-aux-Bois, comuna francesa situada en Sena Marítimo.